Шалинский район — административные районы в России:
 Шали́нский район —  район в Чеченской Республике.
 Ша́линский район —  район в Свердловской области.